Межконтинентальный кубок 1983 () — 22-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 11 декабря 1983 года. Прошёл между немецким клубом «Гамбург», победителем Кубка европейских чемпионов 1982/83, и бразильским клубом «Гремио», победителем Кубка Либертадорес 1983. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 62 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1982/1983
 Кубок Либертадорес 1983

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1983
Межконтинентальный кубок 1983
Спорт в Японии в 1983 году
Футбол в Азии в 1983 году
События 11 декабря
Декабрь 1983 года
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные соревнования по футболу в Японии